«Весёлая жизнь» — студийный сольный альбом российской рок-певицы Умки. Альбом получился сольным, поскольку в записи из-за болезни не принимал участие барабанщик группы «Умка и Броневик» Борис Марков.

Официальная презентация альбома состоялась в Москве 30 июня 2011 года в клубе «Гарцующий дредноут». Впрочем, впервые неофициально альбом был представлен ещё 26 июня во время концерта в Калуге.

Альбом назван в честь хутора Весёлая жизнь (Краснодарский край). На обложке альбома изображена фотография Умки с дорожным указателем около хутора. Заглавная песня альбома была написана позже, во время записи альбома.

По словам Умки, альбом был создан достаточно быстро, без «мук творчества». Умка является автором стихов и музыки всех песен на альбоме.

Критика

Список композиций

Участники 
 Умка — голос, песни, гитара
 Ян Сурвилло — клавиши, компьютер, электронная перкуссия и бит
 Боря Канунников — гитара, клавиши, звуки
 Миша Трофименко — бас

Примечания

Ссылки 
 «Весёлая жизнь» на сайте Яндекс.Музыка